El término "be prepared" puede hacer referencia a:

 El lema del movimiento educativo scout "be prepared" que se traduciría literalmente al español como "estad preparados".
 La canción Be Prepared perteneciente a la banda sonora original de la película El Rey León.